

Полднева — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Полднева — село, Полевський міський округ, Свердловська область